Лейф Да́ниель Че́рнстрём (; родился 19 февраля 1974 года в Карлскуге) — шведский футболист, опорный полузащитник. В составе стокгольмского АИКа провёл 14,5 лет, 395 официальных матчей и приобрёл культовый статус среди болельщиков клуба.

Ранние годы 
Отец Даниеля играл в хоккей. Рядом с домом находилось футбольное поле, поэтому Даниель играл в футбол с шести лет. Первым клубом Чернстрёма был местный «Бротен ИК». Кроме футбола, до 18 лет Даниель занимался слаломом.

Клубная карьера 
Перед сезоном-1993 перешёл из любительского клуба «Карлскуга» в выступавший в лиге Аллсвенскан «Дегерфорс» из одноимённого городка в лене Эребру. В середине июня 1993 года «Дегерфорс» выиграл Кубок Швеции. В финале против «Ландскруны» Чернстрём отдал голевую передачу , «Дегерфорс» победил со счётом 3:0. В 1994 году играл под руководством Эрика Хамрена. В чемпионате-1994 забил 2 гола. Перед сезоном-1996 перешёл в другой клуб Аллсвенскан, «Эребру» из одноимённого города. В чемпионате-1997 провёл 22 матча, забил 3 гола. В «Эребру» провёл 3 года, как и в «Дегерфорсе». По окончании сезона-1998 «Эребру» столкнулся с экономическими трудностями и был вынужден продавать футболистов.

В середине декабря 1998 года подписал контракт сроком на 4 года с зарплатой чуть меньше 100 тыс. крон в месяц со стокгольмским АИКом, только что ставшим чемпионом Швеции. В конце января 1999 года АИК и «Эребру» согласовали сумму перехода, она оценивалась около полутора—двух млн крон. 25 апреля 1999 года в матче чемпионата против «Кальмара» забил первый гол за АИК, дальний удар Чернстрёма установил окончательный счёт 4:0. 28 июля 1999 года забил единственный гол в выездной первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского клуба «Днепр», газета «Dagens Nyheter» назвала Чернстрёма «лучшим на поле». В домашнем ответном матче АИК легко победил со счётом 2:0. В третьем квалификационном раунде соперником был греческий клуб АЕК. Первая игра в Афинах закончилась со счётом 0:0, в ответном матче на «Росунде» единственный гол забил Небойша Новакович с передачи Чернстрёма. АИК пробился в групповой этап. В игре группового этапа против «Арсенала» на «Уэмбли» при счёте 1:1 мяч после удара Чернстрёма попал в руку Найджела Уинтерберна, но пенальти не был назначен, и АИК проиграл со счётом 1:3.

В чемпионате-2000 24 раза выходил в стартовом составе и 1 раз — на замену, забил 2 гола. В 2000—2001 годах тренеры часто использовали Чернстрёма на позиции крайнего полузащитника. В 2003 году главный тренер АИКа Ричард Мани перевёл Чернстрёма на позицию левого защитника. В 2004 году Даниель пропустил много матчей из-за травм, а АИК выбыл в лигу Суперэттан. В 2005 году новый тренерский штаб (Рикард Норлинг и Небойша Новакович) вернули Чернстрёма на позицию опорного полузащитника и назначили капитаном команды. 1 декабря 2008 года АИК подтвердил, что Даниель остаётся капитаном на 2009 год.

В 2009 году АИК в 11-й раз стал чемпионом Швеции, через 11 лет после десятого чемпионства. За тур до конца чемпионата у АИКа было 58 очков, у «Гётеборга» — 57. В последнем туре «Гётеборг» принимал АИК. Даниель Чернстрём вышел на замену на 77-й минуте игры и на 85-й минуте забил победный гол, «чёрно-жёлтые» победили со счётом 2:1 и стали чемпионами Швеции. Для Чернстрёма сезон-2009 был 11-м в составе АИКа.

30 ноября 2009 года Даниель Чернстрём подписал новый контракт сроком до конца 2010 года. В январе 2011 года продлил контракт до конца 2011 года, в августе 2011 года — до конца 2012 года. Сезон-2012 стал для Чернстрёма 14-м в составе АИКа. В чемпионате-2012 Даниель 7 раз выходил в стартовом составе и 5 раз — на замену, отдал 2 голевые передачи. В Лиге Европы 2012/13 сыграл в четырёх квалификационных матчах и в одной игре группового этапа. 4 ноября 2012 года АИК проводил последний матч на «Росунде», против «Мальмё». Даниель Чернстрём вышел на замену на 72-й минуте игры вместо Робина Куайсона и сразу же получил капитанскую повязку от Нильса-Эрика Юханссона. За 2 дня до этого Чернстрём продлил контракт до 31 июля 2013 года.

В 2013 году не играл и 15 июня 2013 года стало известно, что Даниель Чернстрём завершает карьеру. Последним матчем Чернстрёма стала домашняя игра чемпионата против «Эльфсборга» 3 августа 2013 года, Даниель вышел на замену на 77-й минуте вместо Сельсо Борхеса. После финального свистка состоялась церемония прощания Чернстрёма с большим футболом, в которой участвовали Леннарт Юханссон и Эрик Хамрен. С 2009 года болельщики АИКа распевали фразу «Tjerna till landslaget» (), и Эрик Хамрен отметил это, вручив Даниелю футболку сборной Швеции с его фамилией и номером «8» (номер Чернстрёма в АИКе).

4 августа 2013 года АИК объявил, что Даниель Чернстрём займёт офисную должность в отделе корпоративной социальной ответственности клуба.

Карьера в сборных 
Выступал за молодёжную (до 21 года) сборную Швеции с мая 1994 года до февраля 1995 года, провёл 6 матчей (из них 2 отборочных к молодёжному (до 21 года) чемпионату Европы 1996 и 4 товарищеских).

В январе 1997 года Томми Свенссон включил Даниеля Чернстрёма в состав национальной сборной Швеции на товарищеский турнир «Кубок короля Таиланда». Дебютной для Чернстрёма стала игра с командой Румынии 9 февраля 1997 года, Даниель вышел на замену вместо  на 76-й минуте. 21 мая 1997 года сыграл за вторую сборную Швеции (вместе с такими футболистами, как Хенрик Ларссон и Никлас Александерссон) в товарищеском матче со второй сборной Польши. Последней игрой Чернстрёма за сборную стала товарищеская встреча с национальной сборной ЮАР, Даниель вышел в стартовом составе и на 59-й минуте был заменён на Тобиаса Линдерота. Швеция стала первой европейской сборной, проигравшей ЮАР.

Характеристика 
Сильной стороной Чернстрёма был мощный удар с левой ноги, слабой — неиспользование правой ноги.

Достижения 
 Чемпион Швеции 2009
 Обладатель Кубка Швеции (3): 1992/93, 1998/99, 2009
 Обладатель Суперкубка Швеции 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК АИК